Éxito hace referencia a varios artículos:

 Éxito, como concepto.
Éxito, según el DLE «resultado feliz de un negocio, actuación, etc. o buena aceptación que tiene alguien o algo»;

Marcas 

Éxito, cadena de supermercados colombiana;

Teatro y televisión 

Éxito, programa de televisión chileno;

Éxitos Televisión, cadena de televisión venezolana;

Uso plural éxitos 

 Éxitos de Gloria Estefan;
 Éxitos y recuerdos;

Otros